Гео́ргий Тара́шевич Кандела́ки (; род. 10 апреля 1974, деревня Вариани, Горийский район, Грузинская ССР) — грузинский боксёр, чемпион мира 1997 года в супертяжёлом весе (свыше 91 кг) и чемпион Европы 1993 года в первом тяжёлом весе (до 91 кг) среди любителей. Чемпион Мира в супертяжёлом весе среди профессионалов по версии WBU 2002—2004 года.

Биография 
Георгий Канделаки родился 10 апреля 1974 года в деревне Вариани Горийского района Грузии. Здесь же начал тренироваться под руководством своего отца Тараша Канделаки. В детстве Георгий не особо любил бокс, а основными увлечениями юного Канделаки являлись охота и рыбалка. Тогда его отец поставил Георгию условия, что если он в течение недели будет упорно тренироваться, то в воскресенье он возьмёт сына с собой на охоту или рыбалку. Вскоре Канделаки начал получать удовольствие от занятий боксом и вскоре он начал одерживать многочисленные победы на молодёжном уровне. В апреле 1989 года Канделаки, заняв третье место на первенстве СССР среди юношей 15–16 лет в полутяжёлом весе, впервые был приглашён в юниорскую сборную СССР. В 1992 году Георгий, выступая под флагом СНГ, стал чемпионом мира среди юниоров в весовой категории до 91 кг.

Результаты в боксе

Любительская карьера 
Первой крупной победой на взрослом ринге для Георгия стало серебро на чемпионате мира 1993 года в категории до 91 кг. Канделаки уверенно дошёл до финала мирового первенства, но уступил за явным преимуществом действующему олимпийскому чемпиону кубинцу Феликсу Савону. В том же году Канделаки стал чемпионом Европы. Следует отметить, что в 1992 и 1993 годах Георгий периодически  выезжал в Японию и принимал там участие в боях смешанных единоборств. На чемпионате мира 1995 года в четвертьфинале на пути Канделаки вновь встал Савон. И вновь Георгий не смог ничего противопоставить именитому сопернику и уступил ему по очкам.

В 1996 году Георгий Канделаки принял участие в летних Олимпийских играх в Атланте в соревнованиях в категории до 91 кг. Первым соперником Канделаки на турнире стал боксёр из Эквадора Томпсон Гарсия. Бой проходил с подавляющим преимуществом Георгия и после второго раунда, при счёте 15:1, эквадорец отказался от дальнейшего продолжения боя. Во втором круге соперником Канделаки был поляк Войцех Бартник. Бой продлился все три раунда, по итогам которых победу со счётом 6:1 одержал грузинский боксёр. В четвертьфинале Канделаки вновь встретился со своим главным соперником Феликсом Савоном. Половину боя Георгий на равных сражался с титулованным соперником, но затем кубинец стремительно начал зарабатывать очки и в итоге одержал убедительную победу со счётом 20:4. Также Георгию Канделаки было доверено право нести флаг Грузии на церемонии открытия игр.

Понимая, что соперничать с Савоном невозможно, Георгий, по совету тренера Гуния Зураба, принимает решение сменить категорию и перейти в супертяжёлый вес. В 1997 году на чемпионате мира в Будапеште Канделаки дебютировал в новой для себя весовой категории и с первой же попытки стал чемпионом Мира. При этом в финале он победил кубинца Алексиса Рубалькаба, который по ходу чемпионата смог отправить в нокаут действующего чемпиона мира россиянина Алексея Лезина.

Профессиональная карьера 
После этого чемпионата мира Георгий завершил свою карьеру на любительском ринге и перешёл в профессионалы. С 1998 года Канделаки приступил к проведению рейтинговых профессиональных боёв в Великобритании, США и России. На профессиональном ринге Георгий провёл 24 боя из которых 18 выиграл нокаутом. В декабре 2001 года Георгий Канделаки в связи с травмой глаза отказывается от своих планов и возвращается в Грузию. 21 декабря 2002 года он провёл двенадцатираундовый бой в Санкт-Петербурге с Александром Васильевым за звание чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBU (World Boxing Union). В этом бою Георгий усугубил свою травму глаза. В конечном счёте Канделаки пришлось делать в Германии срочную операцию. После неё врачи запретили Канделаки заниматься боксом. Однако 17 октября 2003 года он провёл бой по защите своего чемпионского пояса с Алексеем Осокиным, выступавшего под псевдонимом Рихард Штайгер, и одержал победу нокаутом. Этот бой стал последним в карьере Канделаки и в начале 2004 года он вернул чемпионский пояс.

Политическая деятельность 
Первый политик с которым сблизился Георгий Канделаки был глава Аджарии Аслан Абашидзе. Он организовал для Канделаки проведение рейтингового боя 21 августа 1999 года с Киммуэлем Одумом на центральном стадионе в городе Батуми. После победы Георгий встретился с Асланом Абашидзе в его резиденции и подарил ему боксёрские перчатки, которыми в первом раунде нокаутировал своего противника.

Когда Георгий в январе 2002 года возвратился в Грузию, его пригласили стать членом политической партии «За новую Грузию». В это же время Канделаки был избран президентом Федерации любительского бокса Грузии. В 2003 году в Грузии должны были состояться парламентские выборы, и Канделаки был одним из главных лиц предвыборной гонки. По итогам голосования движение «За Новую Грузию» заняло первое место и Канделаки должен был получить место в парламенте, однако этому помешала произошедшая «революция роз».

Упоминания в литературе 
 Георгий Канделаки стал одним из главных героев книги Лали Морошкиной «Я, президент и чемпион мира».

Примечания

Ссылки 
 
 
  ,  ,  ,  , , ,  , ,  — видео поединков Канделаки на профессиональном ринге.

Боксёры Грузии
Боксёры 1990-х годов
Боксёры 2000-х годов
Боксёры тяжёлой весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 1996 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы мира по боксу
Чемпионы Европы по боксу
Бойцы смешанных единоборств Грузии
Политики Грузии